

Населені пункти та їхні частини

 Козьмінек — гміна в Каліському повіті Великопольського воєводства
 Козьмінек — село в гміні Щанець Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Козьмінек — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Козьмінек — частина села Красьник-Ґурни в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки